Hamilton Hotel ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Hamilton Hotel (St. Louis, Missouri), NRHP-ID 11000248
 Hamilton Hotel (Laredo, Texas), NRHP-ID 92000363